Illizi (stad), stad in Algerije
 Illizi (provincie), provincie in Algerije